Канонізація — офіційне визнання і проголошення вищою церковною владою людини святою.
 Канонізація (літературознавство):
 Приведення варіантів раннього тексту до єдиного стандарту.
 Компіляція єдиного авторитетного тексту з розрізнених джерел (напр. в статтях канон, біблеїстика, китайські класичні тексти).